Personen namens Boulle sind:

 André-Charles Boulle (1642–1732), französischer Möbeltischler
 Nicholas Boulle (* 1989), US-amerikanisch-britischer Rennfahrer, Athlet und Unternehmer
 Pierre Boulle (1912–1994), französischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Bulle
 Bull
 Boule
 Boole